A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1934-35, denominada oficialmente de Allsvenskan 1934-35, foi a 11º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o IFK Göteborg que conquistou seu 1º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1934-35
1934 no futebol
1935 no futebol
Desporto na Suécia em 1934
Desporto na Suécia em 1935